Ехидо Сан Франсиско има више значења:

 Ехидо Сан Франсиско (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ехидо Сан Франсиско, Лас Хојас (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо Сан Франсиско (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику